Сен-Лора́н-де-ла-Барріє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Пуатьє, 39 км на схід від Ла-Рошель.

Історія 

1-1-2018 Сен-Лоран-де-ла-Баррієр, Шерветт i Вандре було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Девіз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Лоран-де-ла-Баррієр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-ла-Баррієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта